Nagare steht für:

 Mazda Nagare, ein Konzeptfahrzeug des Hersteller Mazda 

Nagare ist der Familienname folgender Personen:

 Masayuki Nagare (1923–2018), japanischer Bildhauer
 Yutaka Nagare (* 1992), japanischer Rugby-Union-Spieler